Sportovní klub Loštice 1923 je moravský fotbalový klub z města Loštice, který byl založen v roce 1923. Od sezóny 2017/18 hraje I. B třídu Olomouckého kraje (7. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Loštice.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1923 – SK Loštice (Sportovní klub Loštice)
 1948 – TJ Sokol Loštice (Tělovýchovná jednota Sokol Loštice)
 1953 – TJ Slavoj Loštice (Tělovýchovná jednota Slavoj Loštice)
 1993 – SK Loštice (Sportovní klub Loštice)
 2016 – SK Loštice 1923, z.s. (Sportovní klub Loštice 1923, zapsaný spolek)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 Od ročníku 2016/17 včetně se hraje v Olomouckém kraji tímto způsobem: Pokud zápas skončí nerozhodně, kope se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bere 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách jsou 3 body, za prohru po 90 minutách není žádný bod.
Ročníky 2019/20 a 2020/21 ovlivnila epidemie covidu-19, kdy byly všechny soutěže předčasně ukončeny. V soutěžním ročníku 2020/21 díky 1. místu průběžného pořadí při ukončení soutěže došlo k opětovnému postupu do 1.A třídy.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 28–29/1994 (21.07.1994), strany 41–42
 Týdeník Gól 27–28/1995 (13.07.1995), strany 27–28
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strany 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky  
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Olomouckém kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1923
Sportovní kluby v okrese Šumperk
SK